Municipio de Delavan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Delavan (condado de Tazewell, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Tazewell.
 Municipio de Delavan (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.